

Prénom 
Lakis ou Lákis est un prénom grec, notamment porté par :
 Lákis Nikoláou (1949-), un footballeur grec ;
 Lákis Papastáthis (1943-), un réalisateur de cinéma grec ;
 Lákis Petrópoulos (1932-1996), un joueur international de football puis entraîneur grec ;
 Lakis Proguidis (1947-), un écrivain français.

Patronyme 
 Vasílios Lákis (1976-) est un footballeur grec.

Homonymie de prénom